Зайкин — русская фамилия.

Известные носители 
 Зайкин, Александр Львович (род. 1984) — российский баскетболист.
 Зайкин, Алексей Данилович (1924—2002) — юрист, профессор МГУ.
 Зайкин, Владимир Владимирович (род. 1959) — сценарист и режиссёр.
 Зайкин, Иван Михайлович (1904—1968) — Герой Советского Союза.
 Зайкин, Михаил Иванович (1953—2014) — профессор, заведующий кафедрой математики, теории и методики обучения математике Арзамасского филиала ННГУ.

См. также